Les élections cantonales ont lieu les  et .

Résultats 
La gauche gagne neuf nouvelles présidences : la Meurthe-et-Moselle (à la suite d'une erreur de vote), la Côte d'Or, l'Oise, l'Indre, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Seine-et-Marne et la Guyane).

Mais elle en perd trois : la Guadeloupe, la Corse-du-Sud et la Sarthe.

La droite conserve l'Aisne au bénéfice de l'âge et le Val d'Oise grâce au ralliement d'un radical de gauche.

Le taux de participation s'élève à 65,43 % au premier tour, soit un chiffre stable par rapport aux élections précédentes.

Rapport de force

Résultats nationaux

Notes et références 

1979
France, cantonales
1979 en France
Politique en mars 1979